Межконтинентальный кубок 1985 () — 24-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 8 декабря 1985 года. Прошёл между итальянским клубом «Ювентус», победителем Кубка европейских чемпионов 1984/85, и аргентинским клубом «Ривер Плейт», победителем Кубка Либертадорес 1985. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1984/1985
 Кубок Либертадорес 1985

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1985
Межконтинентальный кубок 1985
Спорт в Японии в 1985 году
1985 год в футболе